Ря́бчик Михайло́вского () — многолетнее травянистое растение; вид рода Рябчик семейства Лилейные.

Ботаническое описание 
Луковица белая, состоит из двух мясистых чешуй, мелкая (1—1,5 см в поперечнике).

Стебель высотой 10—20 см, бороздчатый.

Все листья очерёдные, их количество от трёх до пяти; нижние сближенные, иногда почти супротивные, эллиптически-ланцетные, 6—7 см длиной, 1—2 мм шириной, полустеблеобъемлющие, суженные к обоим концам, тупые; верхние узко-ланцетные и линейные, заострённые.

Цветок одиночный (реже их два—три) поникающий. Околоцветник колокольчатый, доли его продолговато-эллиптические, до 30 мм длиной, туповатые, на верхушке реснитчатые. Нижняя часть тёмно-красно-фиолетовая, верхняя ярко-жёлтая; граница между частями резкая. Нектарник глубокий, наружу выдается в виде большого бугорка или даже шпоры. Тычинки с реснитчатыми нитями, покрытыми сосочками, превышающими немного пыльник. Столбик одинаковой величины с завязью, до половины разделён на три рыльца.

Распространение и экология 
Найден в бывшей Карсской области. Произрастает в Армении и северо-восточной Турции (Курдистан).

В природе растёт на каменистой почве, на склонах гор.

В качестве декоративного растения распространился по многим областям умеренного климата.

Значение и применение

Рябчик Михайловского как декоративное растение 
Рябчик Михайловского стал популярным после того как его в 1983 году вторично открыли в Турции англичане. С тех пор широко встречается в культуре. Примечателен довольно ранним и продолжительным цветением, необычными цветом и формой цветка, формой плодов.

Одинаково хорошо растёт на солнце и в полутени. Небольшие размеры рябчика Михайловского позволяют с успехом использовать его в альпинариях.

Размножается, как правило, семенами. Сеянцы можно выращивать, не выкапывая, вплоть до цветения. Крупные луковицы малоустойчивы к заболеваниям, что особенно проявляется в годы с влажным летом, поэтому их желательно регулярно выкапывать.

Зимостойкость: 4—9 зона USDA; в центральной части России зимостоек.

Таксономия 
Описан Фоминым с горы Аскор-даг. Тип в Тбилиси.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рябчик
Флора Евразии
Клумбовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей